Kabinett Kekkonen steht für folgende Regierungen Finnlands:
 Kabinett Kekkonen I
 Kabinett Kekkonen II 
 Kabinett Kekkonen III 
 Kabinett Kekkonen IV
 Kabinett Kekkonen V